Semang kan syfta på

 Semangfolket i Malaysia
 Desa Semang, administrativ by i Indonesien